Maersk Oil (em dinamarquês: Mærsk Olie og Gas A/S) é uma companhia petrolífera da Dinamarca, subsidiaria do grupo Maersk.

História 
A companhia foi estabelecida em 1962.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Dinamarca

Ligações externas

Empresas da Dinamarca
Maersk